La Confederació Republicana Democràtica Federal de Catalunya va ésser un partit polític creat a Barcelona al gener del 1932 que aplegà una de les tendències federals de Barcelona addictes a José Franchy Roca.

El partit es donà de baixa del Registre d'associacions el 16 de març del 1934, al mateix temps que la Juventud Republicana Federal del Distrito V i l'Estat Federal, entitat constituïda el 24 d'agost del 1931 que havia estat presidida per Jaume Durany i Bellera.

Declarà com a objectiu la voluntat de reunir en una organització comuna les diverses entitats federals.

En fou secretari general Tomás de Antonio Grajales i vicesecretari Francesc Godó. La Junta Municipal de Barcelona fou presidida per Martirián Ventura.

Mantingué relacions estretes amb l'Agrupación Catalana de Federales Históricos.

A finals del 1933, fracassat l'objectiu inicial, girà en rodó la seva adhesió franchysta i anà en aliança electoral amb els federals extremistes.

El petit nucli que mantenia el partit ingressà en l'Esquerra Federal el 1934.

Referències 

Partits polítics catalans desapareguts